Ла́аксонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лааксонен, Антти (род. 1973) — финский хоккеист.
 Лааксонен, Тоуко (1920—1991) — финский художник, известный как «Том оф Финланд».
 Лааксонен, Хели (род. 1972) — финская писательница, поэтесса, актриса.
 Лааксонен, Хенри (род. 1992) — швейцарский теннисист.